Su to skrót od Suchoj – nazwa radzieckich i rosyjskich samolotów konstrukcji Pawła Suchoja
 su to skrót od superuser – konto użytkownika z nieograniczonymi uprawnieniami
 su to skrót od ang. subsitute user (podmień użytkownika) – polecenie w systemach Unix i Linux pozwalające na zmianę aktywnego użytkownika bez wylogowania się
 su (sou) – drobna moneta francuska równa 1/20 franka
 .su – krajowa domena najwyższego poziomu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.